Distrito de Chaoyang puede hacer referencia a:

 Distrito de Chaoyang (Pekín), en el municipio de Pekín;
 Distrito de Chaoyang (Changchún), en la provincia de Jilin;
 Distrito de Chaoyang (Shantou), en la provincia de Cantón.